Bennefeld steht für

 Bennefeld (Elsass), Ort im Elsass, in dem im Mittelalter um 1349 ein Landtag abgehalten wurde
 Bennefeld (Walsrode), Ort bei Walsrode, Niedersachsen

Bennefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Bennefeld-Kersten (* 1947), deutsche Psychologin, Autorin und Direktorin der JVA Celle
 Ludwig Bennefeld (1774–1824), Fürstlich Waldeckscher Leutnant und Ingenieur-Geograph, von dem mehrere Landkarten bekannt sind
Siehe auch:
 Benefeld
 Benfeld